Колонија Кристобал Колон има више значења:

 Колонија Кристобал Колон (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Кристобал Колон, Ла Колонија (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику